Вуж пласконосий (Heterodon platirhinos) — отруйна змія з роду Свиноносі змії родини Вужеві.

Опис 
Загальна довжина сягає 70—80 см. Схожий на свиноносого вужа, але має дещо різноманітніше забарвлення. Зазвичай коричневий або жовтувато-коричневий з нечіткими плямами на спині та з боків, зустрічаються меланісти.

Спосіб життя 
Полюбляє відкриті простори з піщаним ґрунтом. Активний вдень. Харчується амфібіями, особливо жабами. При загрозі може роздувати горло, шипіти або прикидатися мертвим.

Отрута не становить загрози життю людини.

Це яйцекладна змія. Самиця відкладає від 8 до 40 яєць. Молоді вужі з'являються через 60 днів завдовжки 16,5—21 см.

Розповсюдження 
Мешкає в центрі, на сході та південному сході США, а також у провінції Онтаріо (Канада).

Джерела 
 Michener, Martin C.;Lazell, James D. 1989. Distribution and relative abundance of the hognose snake, Heterodon platirhinos, in Eastern New England Journal of Herpetology 23 (1): 35-40
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.
 Petzing, John E.;Phillips, Christopher A. 1998. Geographic distribution. Heterodon platirhinos Herpetological Review 29 (3): 177

Тварини, описані 1801
Вужеві
Плазуни Канади
Плазуни США